Gernitz bezeichnet:

 Tim Gernitz, deutscher Musiker, Produzent, Conférencier und Bühnen-Coach
 Gernitz (Gemeinde Rastenfeld), Ortsteil von Rastenfeld, Bezirk Krems-Land, Niederösterreich
 Gernitz (Kamp), rechter Zufluss zum Kamp bei Krumau und Rastenfeld, Niederösterreich